La república de Sajá (Yakutia) en Siberia (Rusia) se divide en 34 ulus (similares a los raiones) y 2  distritos urbanos. 

Cuatro de los ulúees están habitados predominantemente por miembros de otras minorías indígenas, y se llaman a sí mismos Nationalulus  :
 Ulus nacional de Anabar: dolganos y evenkis
 Ulus nacional de Eweno-Bytantaiski: evenkis
 Ulus nacional de Olenjok y Schigansk: evenkis

Ulus 
Los ulúes son una unidad administrativa equivalente a los raiones en que se suele dividir otros sujetos federales de Rusia.

Notas

Enlaces externos 
 Übersicht der Verwaltungsgliederung auf der offiziellen Webseite der Verwaltung der Republik Sacha (Jakutien) (russisch)

Organización territorial de Rusia
República de Sajá